Die Gauliga Westfalen 1940/41 war die achte Spielzeit der Gauliga Westfalen im Fußball. Die Meisterschaft sicherte sich der FC Schalke 04 mit 14 Punkten Vorsprung auf Gelsenguß Gelsenkirchen. Schalke qualifizierte sich für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft, wo die Schalker im Finale trotz einer 3:0-Führung noch mit 3:4 gegen den SK Rapid Wien verloren und Vizemeister wurden. Die Abstiegsränge belegten der Deutsche SC Hagen, Arminia Marten, Union Gelsenkirchen und Preußen Münster. Aus den Bezirksligen stiegen die SpVgg Herten und der VfL Altenbögge auf. Die Gauliga Westfalen spielte in der Saison 1941/42 wieder mit zehn Mannschaften.

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde

Gruppe I 

Die fehlenden Spiele wurden nicht mehr ausgetragen.

Gruppe II

Siehe auch 
 Deutsche Fußballmeisterschaft 1940/41

Literatur 
 

1940
Fußballsaison 1940/41